Сан Педро Мартир Кијечапа има више значења:

 Општина Сан Педро Мартир Кијечапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Мартир Кијечапа (Сан Педро Мартир Кијечапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику